Kowalewice ist der Name dreier Orte in Polen:
 Kowalewice (Parzęczew), Ort in der Woiwodschaft Łódź
 Kowalewice (Miastko), Ort in der Woiwodschaft Pommern (Julienhof, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Kowalewice, Ort in der Woiwodschaft Westpommern (Alt Kugelwitz, Kreis Schlawe/Pommern)